Amerikai Egyesült Államok
Wilmot (Arkansas)
Wilmot (Dél-Dakota)
Wilmot (Észak-Karolina)
Wilmot (Indiana)
Wilmot (Kansas)
Wilmot (Michigan)
Wilmot (New Hampshire)
Wilmot (Ohio)
Wilmot (Wisconsin)
Wilmot Township (Michigan)
Wilmot Township (Pennsylvania)
 Kanada
Wilmot (Ontario)
Wilmot (Prince Edward-sziget)
Wilmot (Új-Skócia)